Avis (Portugal), een gemeente in Portugal
 Avis (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Avis
 Avis (Pennsylvania), een plaats in Pennsylvania, Verenigde Staten
 Avis (autoverhuur), een autoverhuurbedrijf
 Avis (fabriek), een voormalige verf- en blauwselfabriek te Westzaan